Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Rogers Cup 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 2. bis 3. August 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Montreal